Wolfowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Wolfowitz (1910–1981), amerikanischer Statistiker und Informationstheoretiker polnischer Herkunft
 Paul Wolfowitz (* 1943), amerikanischer Politiker